Recreo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Recreo (ort i Argentina, Santa Fe), 
 Recreo (ort i Argentina, Catamarca),

Kuba 

 Máximo Gómez, ort, Matanzas, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar